La Primera División 1979-1980 è stata la 49ª edizione della massima serie del campionato spagnolo di calcio, disputato tra l'8 settembre 1979 e il 18 maggio 1980 e concluso con la vittoria del , al suo ventesimo titolo, il terzo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Quini () con 24 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Campione di Spagna e qualificata in Coppa dei Campioni 1980-1981
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1980-1981
      Qualificate in Coppa UEFA 1980-1981
      Retrocesse in Segunda División 1980-1981

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.

Note:
Il Malaga ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie
Fonte:

Primati stagionali
 Maggior numero di vittorie: Real Madrid (22)
 Minor numero di sconfitte: Real Sociedad (1)
 Migliore attacco: Real Madrid (70 reti segnate)
 Miglior difesa: Real Sociedad (20 reti subite)
 Miglior differenza reti: Real Madrid (+37)
 Maggior numero di pareggi: Real Sociedad (14)
 Minor numero di pareggi: Athletic Bilbao (5)
 Maggior numero di sconfitte: Malaga, Burgos (19)
 Minor numero di vittorie: Burgos (5)
 Peggior attacco: Malaga, Español (28 reti segnate)
 Peggior difesa: Rayo Vallecano, Burgos (61 reti subite)
 Peggior differenza reti: Burgos (-32)

Individuali

Classifica marcatori
Fonte:

Note

Voci correlate 
Coppa del Re 1979-1980
Segunda División spagnola 1979-1980
Segunda División B spagnola 1979-1980

Collegamenti esterni 

1979-1980
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980